Эллада — многозначный термин.

 Эллада — самоназвание Греции. Термин Эллада часто применяется в отношении Древней Греции.
 Эллада (фрегат) — флагманский корабль флота революционной Греции.
 Эллада — впадина на Марсе.